Pasquale Foggia (Nápoles, 3 de junho de 1983) é um futebolista italiano que atualmente joga pela Società Sportiva Lazio.

Foggia fez parte também da Seleção Italiana de Futebol Sub-21.

Naturais de Nápoles
Futebolistas da Itália
Futebolistas da Società Sportiva Lazio
Futebolistas do Cagliari Calcio
Futebolistas do Ascoli Calcio 1898 FC
Futebolistas da Reggina 1914
Futebolistas da Associazione Calcio Milan